Aime peut désigner :
 Aime, une ancienne commune française faisant partie d'Aime-la-Plagne depuis 2016 ;
 Aime, une carte à puce lancée par Sega.

Voir aussi